Die NBA-Saison 1991/92 war die 46. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 1. November 1991 und endete am 19. April 1992. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 23. April 1992, die Mitte Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich wie im Vorjahr die Chicago Bulls mit einem 4:2 in der Serie gegen die Portland Trail Blazers sichern.

Saisonverlauf

All-Star Game 
Das All-Star Game 1992 fand in Orlando statt. Die Auswahl des Westens gewann das Spiel mit 153:113. MVP des Spiels wurde Magic Johnson. Johnson war vor der Saison aufgrund seiner HIV-Erkrankung zurückgetreten, wurde aber trotzdem von den Fans ins All-Star Team gewählt.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der zweite Platz garantiert, auch wenn mehr als eine Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht hat.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: Michael Jordan, Chicago Bulls
 Defensive Player of the Year: David Robinson, San Antonio Spurs
 Rookie of the Year: Larry Johnson, Charlotte Hornets
 Sixth Man of the Year: Detlef Schrempf, Indiana Pacers
 Most Improved Player: Pervis Ellison, Washington Bullets
 Coach of the Year: Don Nelson, Golden State Warriors
 All-NBA First Team:
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 F – Chris Mullin, Golden State Warriors
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Clyde Drexler, Portland Trail Blazers
 All-NBA Second Team:
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 F – Charles Barkley, Phoenix Suns
 C – Patrick Ewing, New York Knicks
 G – Tim Hardaway, Golden State Warriors
 G – John Stockton, Utah Jazz
 All-NBA Third Team:
 F – Dennis Rodman, Detroit Pistons
 F – Kevin Willis, Atlanta Hawks
 C – Brad Daugherty, Cleveland Cavaliers
 G – Mark Price, Cleveland Cavaliers
 G – Kevin Johnson, Phoenix Suns
 NBA All-Defensive First Team:
 F – Dennis Rodman, Detroit Pistons
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Joe Dumars, Detroit Pistons
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Larry Nance, Cleveland Cavaliers
 F – Buck Williams, Portland Trail Blazers
 C – Patrick Ewing, New York Knicks
 G – John Stockton, Utah Jazz
 G – Micheal Williams, Indiana Pacers
 All-NBA Rookie First Team:
 Steve Smith, Miami Heat
 Larry Johnson, Charlotte Hornets
 Billy Owens, Golden State Warriors
 Stacey Augmon, Atlanta Hawks
 Dikembe Mutombo, Denver Nuggets
 All-NBA Rookie Second Team:
 Terrell Brandon, Cleveland Cavaliers
 Rick Fox, Boston Celtics
 Mark Macon, Denver Nuggets
 Stanley Roberts, Orlando Magic
 Larry Stewart, Washington Bullets

Play-offs 
Die erste Play-off-Runde wurden im Best-of-Five-Modus gespielt, alle weiteren Runden im Modus Best-of-Seven.

Siehe auch 
NBA-Draft 1991

Weblinks 
 Die Saison 1991/92 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Nba 1991/92